Honey Island ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Inseln:
 Honey Island (Long County, Georgia)
 Honey Island (Ware County, Georgia)
 Honey Island (St. Mary Parish, Louisiana)
 Honey Island (St. Tammany Parish, Louisiana)
 Honey Island (Mississippi)
 Honey Island (Missouri)
 Honey Island (North Carolina)
 Honey Island (Wisconsin)

Orte:
 Honey Island (Texas)